Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2002 war die 13. Auflage der von der WPA ausgetragenen Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 18. bis 24. Juli 2002 in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt.

Weltmeister wurde der Amerikaner Earl Strickland durch einen 17:15-Sieg im Finale gegen den Philippiner Francisco Bustamante. Titelverteidiger Mika Immonen schied in der Runde der letzten 64 gegen Shannon Daulton aus.

Modus 
Die 128 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen aufgeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System gespielt wurde.

Vorrunde 
Die folgenden 64 Spieler schieden in der Gruppenphase aus:

Finalrunde

Weblinks 
 Hasseröder WPA World Pool Championship 2002 auf azbilliards.com

Quellen 

2002
Poolbillardveranstaltung 2002
Billardturnier in Cardiff